Beltraniopsis är ett släkte av svampar. Beltraniopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Beltraniopsis